Audifia är ett släkte av spindlar. Audifia ingår i familjen klotspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klotspindlar
Audifia